Эмилио Эстевес:

 Эстевес, Эмилио (род. 1962) — американский киноактёр, кинорежиссёр и сценарист.
 Эстевес, Эмилио (род. 1998) — тайваньский футболист.